Найобрэра ():

 Найобрэра — река в США.
 Найобрэра — округ, расположенный в штате Вайоминг, США.
 Найобрэра — небольшой город в штате Небраска, США.